Хижина дяди Тома — роман Гарриет Бичер-Стоу
 Хижина дяди Тома () — американский короткометражный фильм 1903 года, режиссёр Эдвин С. Портер
 Хижина дяди Тома () — американский короткометражный фильм 1910 года, режиссёр Дж. Стюарт Блэктон
 Хижина дяди Тома () — американский фильм-драма 1927 года, режиссёр Гарри А. Поллард
 Хижина дяди Тома () — франко-итало-немецкий фильм-драма 1965 года, режиссёр Геза фон Радваньи
 Хижина дяди Тома () — американский фильм-драма 1987 года, режиссёр Стэн Лэтэн